Карл Зеебах (1912—2007) — німецький математик.
 Карл фон Зеебах (1839—1880) — німецький геолог.
 Марія Зеебах (1830—1897) — німецька актриса і оперна співачка.
 Тіло фон Зеебах (1890—1966) — німецький військово-морський діяч, віцеадмірал крігсмаріне.

 Зеебах (Баден-Вюртемберг)
 Зеебах (Тюрингія)
німецькі прізвища